Корри — имя и фамилия:

Имя 
 Броккен, Корри (, 1932—2016) — голландская певица, победитель второго конкурса песни Евровидение 1957 года с композицией «Net als toen».
 Сандерс, Корри (1966—2012) — южноафриканский боксёр-профессионал.
 Эванс, Корри (род. 1990) — североирландский футболист.

Фамилия 
 Корри, Адриенн (1930—2016) — англо-итальянская актриса.
 Корри, Рэйчел (1979—2003) — американская активистка, выступавшая против израильского присутствия на западном берегу реки Иордан и войны в Ираке.

См. также 

 Кори